Eduardo de Angulema (Angulema, 27 de enero de 1365 - Burdeos, c. 20 de septiembre de 1370) fue un príncipe inglés, segundo en la línea de sucesión al trono, hermano mayor de Ricardo de Burdeos, futuro Ricardo II. Hijo mayor de Eduardo, príncipe de Gales llamado el Príncipe Negro y su esposa Juana, condesa de Kent.

Su prematura muerte cuando contaba con cinco años, deja a su hermano Ricardo de Burdeos, de tres años de edad, como el segundo en la línea de sucesión. Tras las muerte de su padre en 1376, Ricardo se convirtió en heredero de su abuelo Eduardo III al que sucedió al año siguiente. Siendo rey, Ricardo ordenó levantar un monumento para la tumba de su hermano, que había sido reubicada, además de representarlo en el díptico de Wilton. En 1399, después de veintidós años de lo que se ha descrito como un «reinado turbulento», Ricardo fue derrocado por su primo, Enrique Bolingbroke, y posteriormente encarcelado en la Torre de Londres, donde murió el año siguiente.

Nacimiento 

Eduardo nació en el castillo de Angulema, en Angulema, entonces parte del Ducado de Aquitania. Su nombre hace referencia a su lugar de origen, como era usual en Europa en el s. XIV. Por parte de su padre, era miembro de la casa de Plantagenet y el segundo, pero primero sobreviviente de los nietos del rey inglés Eduardo III. Eduardo además estaba emparentado con la Casa de Valois, casa reinante en Francia, a través de su abuela Felipa de Henao. Por otra parte, su madre Juana de Kent era prima hermana de su padre y además condesa suo jurent de Kent.

La fecha del nacimiento de Eduardo ha sido objeto de debate y basándose en crónicas coetáneas, incluida la de Jean Froissart, se acepta 1363, 1364 o 1365. Sin embargo, una carta enviada por Juana de Kent a su suegro el 4 de febrero de 1365 anuncia el nacimiento de Eduardo el 27 de enero, siendo esta fecha la más aceptada. La noticia del nacimiento del príncipe fue de tan agrado al rey que recompensó a John Delves, el mensajero real, con una anualidad de cuarenta libras.

Eduardo fue bautizado en el castillo de Angulema en marzo de 1365. Su padre no escatimó en gastos y usó el bautismo de su hijo para demostrar su poder: estuvieron presentes 154 señores y 706 caballeros, además de supuestamente 18 000 caballos y se gastaron más de £ 400 solamente en velas. Además durante el bautismo se celebraron espléndidos torneos. Uno de sus padrinos fue el obispo Jean de Crois.

Muerte 

Después de una prolongada agonía, Eduardo murió víctima de la peste bubónica. A pesar de la fecha exacta de su muerte se desconoce, la versión de que sucedió en enero de 1371 es bastante común. La Wigmore Chronicle de 1370 indica que Eduardo murió «en torno a la festividad de San Miguel» (29 de septiembre)" por lo que esta es probablemente la fecha correcta.

Su padre se enteró del deceso de su primogénito tras regresar del sitio de Limoges, «estaba muy triste en su corazón, pero nadie puede escapar de la muerte». La pérdida de Eduardo «fue una pena amarga [para sus padres]» y  aumentó la gravedad de la enfermedad del Príncipe Negro. Eduardo, a pesar de su corta edad, se había ganado ya «una reputación de un carácter como el de Cristo», y en su infancia «los historiadores han estado dispuestos a ver en él las semillas de esas altas cualidades que distinguieron a su padre y su abuelo, que fueron negadas a su hermano Ricardo II» A su muerte, su padre volvió a Inglaterra acompañado de Juana y Ricardo en 1371 donde murió en 1376 víctima de disentería.

Antes de la partida de del príncipe de Gales a Inglaterra, este dejó su hermano Juan de Gante a cargo de organizar el funeral de su primogénito, el cual tuvo lugar en Burdeos y contó con la presencia de todos los barones de Gascuña y Poitou. El cuerpo de Eduardo fue exhumado en 1388/9 y llevado a Inglaterra por Robert Waldby, obispo de Aire, por órdenes del ya rey Ricardo II para posteriormente ser enterrado en Chilterne Langley (llamada también Children's Langley), un priorato en Kings Langley. Entre 1540 y 1607, la iglesia de Kings Langley quedó en ruinas por lo que antes de 1631 sus restos fueron trasladados a la iglesia de los frailes de Austin.

A pesar de que su hermano Ricardo posiblemente no habría podido recordarlo, este le mantenía un afecto especial. Es esta la razón por la que Eduardo aparece en el díptico de Wilton, en el que Ricardo aparece arrodillado ante la Virgen y el Niño, representados por su madre Juana y su hermano Eduardo respectivamente. El díptico se conserva en la Galería Nacional de Londres.

Posterioridad 

La prematura muerte de Eduardo afectó a sus padres y a su hermano Ricardo. La historiadora Alison Weir afirma que su padre Eduardo, príncipe de Gales a su regreso a Inglaterra «era un hombre destruido». Por otra parte, incluso mientras vivía Eduardo, se temía que Juan de Gante usurpara el trono por lo que para asegurar la sucesión, el Parlamento aprobó el Acta de 1368, que permitía a los nacidos en los dominios ingleses en Francia la posibilidad de heredar el trono, posiblemente porque se pensaba que el Acta de 1361, que otorgaba a Eduardo y Ricardo la ciudadanía inglesa, no era suficiente para asegurarles el trono. Tras la muerte de su abuelo Eduardo III de Inglaterra y la subida al trono de su hermano Ricardo, se evitó establecer una regencia encabezada por Juan de Gante, aunque este mantuvo una gran influencia en el gobierno convirtiéndose en el regente de facto hasta enero de 1380.

A pesar de que Ricardo subió al trono con 10 años, no es hasta finales de la década de 1390 cuando empieza lo que los historiadores denominan la «tiranía de Ricardo». Cuando Eduardo murió, Inglaterra y Francia estaban enfrascados en la Guerra de los Cien Años,  iniciada por Eduardo III, guerra que Ricardo trató de poner fin sin éxito debido a la oposición de la nobleza y la negativa francesa de renunciar a sus territorios bajo dominio inglés. En 1399 Ricardo fue encarcelado en la Torre de Londres y obligado a abdicar en favor de su primo Enrique Bolingbroke quien reinaría como Enrique IV. Con la muerte de Ricardo el 14 de febrero del años siguiente, la línea directa de los Plantagenet llegó a su fin.

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa de Plantagenet
Fallecidos en Burdeos
Nobles de Inglaterra del siglo XIV